Рязанов () — російське прізвище. Відомі носії:

 Рязанов Василь Георгійович (1901—1951) — радянський військовокомандувач ВПС, двічі Герой Радянського Союзу, гвардії генерал-лейтенант авіації.
 Рязанов Давид Борисович (1870—1938) — діяч російського революційного (соціал-демократ) і профспілкового руху, історик, бібліограф, архівіст, марксознавець.
 Рязанов Дмитро Юрійович — український науковець, професор, доктор медичних наук, лікар-хірург вищої категорії, винахідник.
 Рязанов Ельдар Олександрович (1927—2015) — радянський і російський кіно- і телережисер, поет.
 Рязанов Іван Якович (1924—1988) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Рязанов Михайло Геннадійович (1986 р.н.) — російський хокеїст.
 Рязанов Олександр Степанович (1947—2021) — білоруський поет, перекладач і есеїст. Член Спілки письменників СРСР (1972). Лауреат Державної премії Білоруської РСР імені Янки Купали (1990).
 Рязанов Олексій Костянтинович (1920—1992) — радянський військовий льотчик, двічі Герой Радянського Союзу, генерал-майор авіації.
 Рязанов Юрій Павлович (? — 2022) — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Рязанова
 Рязанова Раїса Іванівна (1944 р.н.) — радянська і російська акторка театру і кіно. Народна артистка Росії (2005).

Російські прізвища